Ходже́р — нанайская фамилия.

Известные носители:

 Ходжер, Григорий Гибивич (1929—2006) — советский нанайский писатель.

См. также 
 Бельды
 Оненко
 Пассар